Der Hündeleskopf ist eine  hohe Erhebung in den Allgäuer Alpen am Edelsberg. Etwa 150 Meter östlich des Gipfels liegt die Hündeleskopfhütte. Zu der Hütte geht eine schmale Straße von Pfronten-Kappel aus. Der bewaldete Gipfel des Hündeleskopfes ist weglos.

Einzelnachweise 

Geographie (Pfronten)
Berg im Landkreis Ostallgäu
Allgäuer Alpen
Berg in den Alpen